Филипп Х. Томалин (; , , Великобритания — , , Великобритания) — французский крикетчик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.

Биография 
Томалин был президентом парижского спортивного клуба «Стандарт Атлетик», в составе которого были секции крикета и футбола.

На Олимпийских играх 1900 года Томалин участвовал в единственном крикетном матче Франции против Великобритании, который его команда проиграла, и Томалин получил серебряную медаль. За игру он получил 9 очков.

Ссылки 
 

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1900 года
Крикетчики Франции
Крикетчики на летних Олимпийских играх 1900 года